Jméno a příjmení Václav Tomek má více nositelů:

 Václav Tomek (* 1942) – český historik
 Václav Tomek (lední hokejista) (* 1993) – český lední hokejista
 V. V. Tomek – více osob